Arcivévodkyně Šarlota Rakouská (německy: Erzherzogin Charlotte von Österreich; 1. března 1921, Prangins – 23. července 1989, Mnichov) byla dcera císaře a krále Karla I. a jeho manželky Zity Bourbonsko-Parmské.

Život 
Narodila se 1. března 1921 ve švýcarském Pranginsu, kde po pádu Rakouska-Uherska žila její rodina v exilu. Její rodina po vyhnanství žila v různých zemích; odešla ze Švýcarska na portugalský ostrov Madeira, kde zemřel její otec. Později se Šarlota usadila v Belgii a kvůli nacistům odletěla do USA. Roku 1943 začala v East Harlemu pracovat jako sociální pracovnice a používala jméno Charlotte de Bar.

V květnu 1956 byla zasnoubena s vévodou Jiřím Meklenbursko-Střelickým. Dne 21. července 1956 se v německém Pöckingu odehrál jejich civilní svatební obřad a poté církevní. Manželství bylo bezdětné. Její manžel zemřel 6. července 1963.

Zemřela 23. července 1989 v Mnichově, několik měsíců po své matce.

Tituly a oslovení 
 Její císařská a královská Výsost Arcivévodkyně a císařská princezna Šarlota Habsbursko-Lotrinská, královská princezna Maďarská a Česká
 Její císařská a královská Výsost Vévodkyně z Meklenburgu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
  Mecklenburg-Strelitz
  British Pathé 

Šarlota
Meklenbursko-střelická dynastie
Šarlota
Šarlota
Šarlota
Narození v roce 1921
Narození 1. března
Úmrtí v roce 1989
Úmrtí 23. července
Úmrtí v Mnichově
Ženy